Curtin peut désigner :

Patronyme 
 Andrew Gregg Curtin (1817-1894), avocat et homme politique américain ;
 Catherine Curtin (née en 1970), une actrice américaine ;
 Dan Curtin (1898-1980), homme politique et député australien ;
 Elwood Curtin Zimmerman (1912-2004), entomologiste américain ;
 Hoyt S. Curtin (1922-2000), compositeur américain ;
 Jane Curtin (née en 1947), actrice américaine ;
 Jeremiah Curtin (1835-1906), écrivain et traducteur américain ;
 Jim Curtin (né en 1979), footballeur américain ;
 John Curtin (1885-1945), homme d'État australien, quatorzième Premier ministre d'Australie ;
  (1921-2016), soprano américaine ;
 Valerie Curtin (née en 1941), actrice et scénariste américaine.

Autres 
 Université Curtin, en Australie, nommée ainsi en hommage à John Curtin ;
 Circonscription de Curtin, circonscription électorale fédérale australienne en Australie-Occidentale, nommée également en hommage à John Curtin ;
 Curtin, ancienne commune du département de l'Isère (France), aujourd'hui Vézeronce-Curtin.

Voir aussi 
 Curtin Township, township situé au nord du comté de Centre, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme